Піснячевський Дмитро Петрович — державний та партійний діяч УРСР
 Піснячевський Віктор (1883—1933) — український публіцист, літературний критик, видавець
 Мефодій Піснячевський (1774—1845) — український релігійний діяч та церковний педагог, ректор Олександро-Невської духовної семінарії на Московщині, префект Києво-Могилянської Академії, засновник Переяславського духовного училища

Українські прізвища